Lupo Alberto – striscia a fumetti italiana di Silver
 Lupo Alberto – personaggio dell'omonimo fumetto
 Lupo Alberto – serie animata tratta dall'omonimo fumetto
 Lupo Alberto: The Videogame – videogioco del 1990
Lupo Alberto Collection – collana che ristampa tutte le tavole di Lupo Alberto

Altro 
 Alberto Lupo – attore e doppiatore italiano